Янгікишлак — назва населених пунктів в Узбекистані.
 Янгікишлак — міське селище в Джиззацькій області, центр Фаріського району
 Янгікишлак — міське селище в Кашкадар'їнській області, Касбинський район
 Янгікишлак — міське селище в Кашкадар'їнській області, Шахрисабзький район
 Янгікишлак — міське селище в Ферганській області, Учкуприцький район